Никола́й Никола́евич Зинчу́к (8 марта 1945 года, село Михайловка Гайсинского района Винницкой области Украинской ССР) — советский и российский геохимик, лауреат ордена «Знак Почёта» (1986), звания Заслуженный геолог РФ (2000), премии имени В. А. Обручева (1997), премии имени С. С. Смирнова (2006).

Биография 
Родился 8 марта 1945 года в селе Михайловка Гайсинского района Винницкой области Украинской ССР.

В 1970 году окончил геологический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности «инженер-геолог-геохимик».

В 1976 году — защита кандидатской диссертация, тема «Литология и минералогия мезозойских терригенных отложений Мало-Ботуобинского алмазоносного района (Якутия)».

В 1986 году — защита докторской диссертации, тема «Древние коры выветривания и вторичные изменения кимберлитов в связи с проблемой прогнозирования, поисков и разработки алмазных месторождений».

С 1970 по 1982 годы — прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом Алмазной лаборатории ЦНИГРИ Министерства геологии СССР (позже — Якутский отдел комплексных исследований).

С 1982 по 2005 годы — директор Якутского НИИ геологоразведочного предприятия ЦНГРИ АК «АЛРОСА».

С 2005 по 2009 годы — консультант Центра подготовки кадров АК «АЛРОСА».

С 2005 года — председатель Западно-Якутского научного центра АН РС(Я).

С 2018 по 2022 годы — главный научный сотрудник Научно-исследовательского геологического предприятия АК «АЛРОСА».

С 2022 года — главный научный сотрудник Вилюйской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА».

Научная деятельность 
Работы в области геологического строения, минералогии, геохимии, генезиса, разработки теоретических и практических методов прогнозирования и поисков месторождений алмазов и других твёрдых полезных ископаемых.

Автор более 1000 печатных работ, из них 50 монографий и 3 изобретения.

Публикаций — 602, цитирование — 5187. Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ — 40.

Под его руководством подготовлено 38 кандидатов наук и 12 докторов наук.

Общественная деятельность 
Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), Международной академии информатизации (МАИ) и Международной академии минеральных ресурсов (МАМР).

Председатель Якутской региональной секции Межведомственного литологического комитета РАН; член ОУСа по «Наукам о Земле» АН РС(Я).

Член Комиссии по технологической минералогии Российского минералогического общества.

Публикации 
Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 За заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации».
 Премия имени В. А. Обручева (1997)
 Премия имени С. С. Смирнова (2006)
 Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) (1995)
 Нагрудный знак «Отличник разведки недр» (1983)
 Нагрудный знак «Почетный разведчик недр Украины» (2004)
 Почетный гражданин города Мирного (1997)
 Почетный гражданин Мирнинского района (2003)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Почётные граждане Мирного (Якутия)
Выпускники Львовского университета
Лауреаты премии имени В. А. Обручева
Лауреаты премии имени С. С. Смирнова